deweloper budowlany (ang. real estate developer) - w budownictwie, inwestor który inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem
 programista (ang. software developer) - w informatyce, twórca oprogramowania